Wes Brown es un nombre de hombre que puede hacer referencia a:

Wes Brown, un actor estadounidense; o
Wes Brown, un futbolista inglés.